Wellin (Waals: Welin) is een plaats en gemeente in de provincie Luxemburg in België. De gemeente telt iets meer dan 3000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Demografische evolutie

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Geboren in Wellin
 Charles Hanin (1914-2012), politicus
 Cyrille Tahay (1938-2021), politicus

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Wellin

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Luxemburg (provincie)